Con il termine generico rafano ci si riferisce a:

 raphanus, genere di piante crocifere note come rafani
 armoracia rusticana, pianta crocifera nota come rafano tedesco, rafano di Spagna, rafano orientale, barbaforte o cren